Brlog (Krško), een plaats in de Sloveense gemeente Krško
 Brlog (Velike Lašče), een plaats in de Sloveense gemeente Velike Lašče